Coolietown ist die Bezeichnung der geographischen Objekte:
 Coolietown (Castries), Siedlung in Castries, St. Lucia
 Coolietown (Vieux Fort), Siedlung in Vieux Fort